Kinga peut désigner :
 sainte Kinga de Pologne
Yukari Kinga, footballeuse japonaise
Kinga Głyk (1997-), bassiste et compositrice de jazz polonaise
 les Kinga, un peuple de Tanzanie
 le kinga, une langue bantoue
 Kinga, une localité du Burkina Faso